Clot de la Dona Morta, Pallars Jussà
 Coll de la Dona Morta, Maçanet de Cabrenys, Alt Empordà
 Coll de la Dona Morta, La Jonquera, Alt Empordà
 Fondo de la Dona Morta, Urgell
 Font de la Dona Morta, Roses, Alt Empordà
 Pla de Dona Morta, Vallés Oriental
 Serra de la Dona Morta, Vallserena, Vallés Oriental
 Serrat de la Dona Morta, les Lloses, Ripollés
 Turó de la Dona Morta, la Selva
 La Dona Morta, la Selva

Vegeu també 
 La Mujer Muerta, província de Segòvia, Sistema Central
 La Noyée, Quebec
 Dona Dorment